Persona, buyer persona o avatar client és, en disseny centrat en l'usuari i en màrqueting, el prototip de client ideal, intangible, i que pot ser diferent per a cada producte o servei. És el retrat fictici del nostre client ideal o consumidor final (que és la persona física), del client potencial d'un producte o servei.

Es tracta de la representació d'un grup social amb qualitats i comportaments similars, i la seva construcció es fa a partir de l'etnografia i inclou el seu perfil psicològic. Atesa la seva naturalesa de referent i de model, se li poden otorgar les característiques que el negoci desitja que tingui (ubicació geogràfica, poder adquisitiu, capacitat d'influenciar en altres clients potencials, etc) per tal de poder-la definir bé (o bé perfilar-ne un de diferent per a cada producte o servei) i fer que la campanya de màrqueting s'hi apropi com més millor per poder ser més efectiva.

Definir la persona correctament és clau en el pla de màrqueting i comunicació i és també un eix principal que afavoreix totes les estratègies.<ref>[https://www.v3rtice.com/ca/errades-que-no-has-de-cometre-per-definir-el-buyer-persona Errades que no has de cometre per definir el buyer persona'] a V3RTICE, 27 de setembre de 2018</ref>

El concepte de buyer persona'' està molt relacionat amb altres dos conceptes, que són lleugerament diferents però amb els quals es confon sovint: «client ideal» (persona real, client amb qui hi pot haver hagut una relació comercial i que es pretén fidelitzar) i «públic objectiu» (grup de població amb unes característiques comunes al qual va dirigit un missatge publicitari, segment social potencialment interessat).

Referències

Vegeu també 
 Segmentació de mercat
 Identitat digital
 Personalització de continguts

Enllaços externs 
 El buyer persona: dirigir-se al client adequat al Servei d’Emprenedoria - Xarxa Emprèn, 10/5/2022
 Com elaborar un Buyer Persona a Tot Comunica, UOC, 19/10/2021

Màrqueting